Knittel ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Stainer-Knittel (1841–1915), österreichische Malerin, besser bekannt als Geierwally
 Bastian Knittel (* 1983), deutscher Tennisspieler
 Benedikt Knittel (1650–1732), Abt des Zisterzienserklosters Schöntal und Dichter
 Bernhard Knittel, (* 1949), deutscher Rechtswissenschaftler
 Berthold Knittel (1853–1918), deutscher Bildhauer, Fotograf, Musiklehrer und Bruder von Gustav Adolf
 Bruno Knittel (1918–1977), deutscher Bildhauer, Sohn von Hugo Knittel
 Eberhard Knittel (1899–1989), deutscher Verleger
 Eric Knittel (* 1983), deutscher Ruderer
 Franz Anton Knittel (1721–1792), deutscher lutherischer Geistlicher und Paläograf
 Georg Knittel (1918–2017), deutscher Bauingenieur
 Gustav Knittel (1914–1976), deutscher Offizier der Waffen-SS und Kriegsverbrecher
 Gustav Adolf Knittel (1852–1909), deutscher Bildhauer, Sohn von Josef Alois
 Hermann Knittel (* 1935), deutscher Altphilologe und Gymnasiallehrer
 Hugo Knittel (1888–1958), deutscher Bildhauer, Sohn von Gustav Adolf
 Johannes Knittel (1910–1989), deutscher Regisseur, Schauspieler und Drehbuchautor
 John Knittel (1891–1970), Schweizer Schriftsteller
 Josef Alois Knittel (1814–1875), österreichischer Bildhauer
 Karl Michael Knittel (1904–1972), deutscher Werbefachmann
 Kaspar Knittel (1644–1702), österreichischer Mathematiker, Philosoph, Jesuit
 Krzysztof Knittel (* 1947), polnischer Komponist
 Kurt Knittel (1910–1998), SS-Führer im KZ Auschwitz
 Paul Knittel (1905–1982), deutscher Politiker (SPD), MdL Baden-Württemberg
 Reinhard Knittel (* 1960), österreichischer katholischer Theologe und Hochschullehrer
 Sonja Knittel (1925–2017), österreichische Opern- und Operettensängerin (Sopran)
 Toni Knittel (* 1963), österreichischer Musiker, siehe Bluatschink
 Wilhelm Knittel (* 1935), deutscher Politiker (CSU)

Knittel steht ebenfalls für:
 Knittel (Iowa), Stadt in Iowa, USA
 Knittelvers, ein Versmaß
 Knittelwerfen
 Villa Knittel

Siehe auch:
 Knittl